Popești est le nom de nombreuses localités dans les pays de langue roumaine.



Communes

 Popești, dans le județ de Bihor
 Popești, dans le județ d'Argeș
 Popești, dans le județ de Iași
 Popești, dans le județ de Vâlcea
 Popești, dans le județ de Vrancea

Villages

 Popești, dans la commune de Întregalde, județ d'Alba
 Popești, dans la commune de Cocu, județ d'Argeș
 Popești, dans la commune de Săpata, județ d'Argeș
 Popești, dans la commune de Găiceana, județ de Bacău
 Popești, dans la commune de Vasilați, județ de Călărași
 Popești, dans la commune de Melinești, județ de Dolj
 Popești, dans la commune de Logrești, județ de Gorj
 Popești, dans la commune de Cârjiți, județ de Hunedoara
 Popești, dans la commune de Farcașa, județ de Neamț
 Popești, dans la commune de Girov, județ de Neamț
 Popești, dans la commune de Bărăști, județ de Olt
 Popești, dans la commune de Văleni, județ de Olt
 Popești, dans la commune de Brazi, județ de Prahova
 Popești, dans la commune de Podenii Noi, județ de Prahova
 Popești, dans la commune de Dragomirești, județ de Vaslui
 Popești, dans la commune de Midești, județ de Vaslui
 Popești, dans la commune de Fârtățești, județ de Vâlcea
 Popești, dans la commune de Golești, județ de Vâlcea
 Popești, dans la commune de Lădești, județ de Vâlcea
 Popești, dans la commune de Măciuca, județ de Vâlcea
 Popești, dans la commune de Nicolae Bălcescu, județ de Vâlcea
 Popești, dans la commune de Sinești, județ de Vâlcea
 Popești, dans la commune de Stoenești, județ de Vâlcea
 Popești, dans la commune de Tetoiu, județ de Vâlcea
 Popești, dans la commune de Mihăilești, județ de Giurgiu



Communes

 Popeștii  de Jos, dans le Raion de Drochia
 Popeștii de Sus, dans la Raion de Drochia

Villages

 Popeștii Noi dans la commune de Petreni, Raion de Drochia